Енрі́кес () — прізвище іспанського походження.

Відомі носії:

 Альберто Енрікес Гальйо (1894—1962) — еквадорський політик, виконувач обов'язків президент Еквадору (1937—1938)
 Амількар Енрікес (1983—2017) — панамський футболіст, півзахисник
 Вільфредо Енрікес (1984) — венесуельський борець вільного стилю
 Інес Енрікес — португальська легкоатлетка
 Каміло Понс Енрікес (1912—1976) — еквадорський політик, президент країни з 1956 до 1960 року
 Луїс Енрікес (1981) — панамський футболіст, захисник
 Таїс Енрікес (1982) — іспанська спортсменка, спеціалістка з синхронного плавання, олімпійська медалістка (2008, 2012)
 Франсіско Енрікес-і-Карвахаль (1859—1935) — домініканський лікар, правник, письменник, викладач і політик, президент країни напередодні окупації Домініканської Республіки
 Хорхе Енрікес (1991) — мексиканський футболіст, півзахисник

Іспанські прізвища